Фаткулина (Фаткуллина) — женская форма тюркской фамилии .

Известные носители  Фаткулина, Гульнара (род. 1971) — советская и российская велогонщица.
 Фаткулина, Маргарита Николаевна (1987) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Фаткулина, Ольга Александровна (род. 1990) — российская конькобежка.